Stora hotellet kan syfta på:

Ramlösa brunnshotell
Stora hotellet, Hedemora
Stora hotellet, Jönköping
Stora hotellet, Umeå
Stora hotellet, Örebro

Se även
Grand Hôtel